Amerikai Egyesült Államok
 Ephrata (Pennsylvania)
 Ephrata (Washington)

 Suriname
 Ephrata (Suriname)